DFU er en forkortelse, der kan henvise til flere artikler:

 Dansk Faldskærms Union
 Dansk Fodbolddommer-Union
 Dansk Folkepartis Ungdom
 Danmarks Fiskeriundersøgelser – institut knyttet til Danmarks Tekniske Universitet
 Det tidligere Danmarks Farmaceutiske Universitet (Det Farmaceutiske Fakultet)
 De Forenede Ullvarefabrikker – tidligere norsk tekstilvirksomhed